Бархатница Гошкевича (Neope goschkevitschii) — дневная бабочка из семейства бархатниц.

Этимология названия 
Вид был назван в честь Осипа Антоновича Гошкевича (1814—1875) — русского дипломата в Японии, известного востоковеда.

Описание 
Длина переднего крыла 32—37 мм. Размах крыльев 57—63 мм. Фоновый цвет крыльев желтовато-коричневый. На нем проходит широкая перевязь, состоящая из удлиненных пятен охристого цвета, особенно крупных на задних крыльях: посередине перевязи проходит цепь округлых пятен фонового цвета. Внутреннюю область переднего крыла «прорезают» светлые жилки. Окраска на нижней стороне крыльев — пёстрая. Внешний край крыльев слабо волнистый, центральный зубчик на заднем крыле несколько увеличен. Задние крылья с более тёмно-окрашенной внутренней частью, которая покрыта рисунком, состоящим из сливающихся ажурных пятен, и цепью небольших чёрных «глазков» с охристо-бежевой окантовкой.

Ареал и местообитание 
Россия (Курильские острова — остров Кунашир) и Япония. бабочки встречаются в редколесьях, на полянах, опушках вдоль приморских лугов.

Биология 
Развивается в одном поколении за год. Время лёта в июле — начале августа. Гусеница развивается на курильском бамбуке. Куколка светло-коричневого цвета с тёмными пятнами. Крепится на нижней стороне листа кормового растения. Зимует куколка.

Примечания 

Бархатницы
Животные, описанные в 1857 году
Насекомые Азии
Таксоны насекомых, названные в честь людей